Pörksen ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Pörksen (* 1966), deutsche Juristin und Politikerin
 Bernhard Pörksen (* 1969), deutscher Medienwissenschaftler
 Carsten Pörksen (* 1944), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz
 Emil Pörksen (1840–1920), deutscher Korrektor und Autor
 Jan Pörksen (* 1964), deutscher Politiker (SPD), Staatsrat in Hamburg
 Judith Pörksen Roder (* 1963), deutsch-schweizerische reformierte Geistliche
 Julian Pörksen (* 1985), deutscher Autor, Regisseur und Dramaturg
 Martin Pörksen (1903–2002), evangelischer Theologe und Politiker
 Uwe Pörksen (* 1935), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer